La solubilité est exprimée en général en grammes de soluté par cent grammes de solvant.

Cette liste répertorie les solubilités dans l’eau (en g/ d'eau) de substances salines en fonction de la température, sous une pression d'une atmosphère. Pour les substances peu solubles, le pK à  est donné. La liste est triable par anion et cation afin de faciliter les comparaisons entre sels.

Liste

Notes et références 
 Chemicalc v4.0, un logiciel qui comprend des données de solubilité.
  Learning, Food resources.
  Kaye and Laby Online.
  Chemfinder.com.

Bibliographie 
.

Annexes

Articles connexes 
 Liste d'enthalpies de dissolution
 Solubilité
 Union internationale de chimie pure et appliquée
 National Institute of Standards and Technology

Liens externes 
  Solubility Database

Solution
Liste en rapport avec la chimie